En sport, la , parfois écrit Deuxième Ligue ou  désigne ou a désigné une compétition, parfois la plus élevée du pays dans lequel elle se joue.

Football

Suisse 
Championnat de Suisse de football de deuxième division appelé  de 1930 à 1931. Il se nomme depuis 2003 Challenge League.
Championnat de Suisse de football de troisième division appelé  de 1931 à 1944. Il se nomme depuis 2014 Promotion League.
Championnat de Suisse de football de quatrième division appelé successivement  de 1944 à 1995 puis  de 1995 à 2011. Il se nomme depuis 2022 .
Championnat de Suisse de football de cinquième division appelé  de 1995 à 2011. Il se nomme depuis 2011 .
Championnat de Suisse de football de sixième division appelé depuis 2011 .